Підгірський (також Підгорський) — прізвище. Відомі носії:

 Підгорський Валентин Степанович (народ. 1937) — український вчений-біолог, академік НАН України.
 Підгірський Самійло Максимович (1888 — 1945) —  адвокат, політик, український громадський активіст.

Прізвища